Jeziorka ist eine polnische Orts- und Flussbezeichnung:

 Ortsname:
 Jeziorka (Damnica) in der Woiwodschaft Pommern (deutsch Gesorke, 1938–1945 Kleinwasser im Landkreis Stolp, Pommern)

 Flussname:
 Jeziorka (Odra), ein Nebenfluss der Oder
 Jeziorka (Wisła), ein Nebenfluss der Weichsel